11. udgave af holdtidskørslen Open de Suède Vårgårda og 13. udgave af landevejsløbet Open de Suède Vårgårda fandt sted den 11. og 13. august 2018. Løbene var syttende og attende arrangement på UCI Women's World Tour-kalenderen 2018.

Linjeløb

Hold

Danske ryttere
 Trine Schmidt kørte for Team Virtu Cycling Women
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
 Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla
 Emma Norsgaard Jørgensen kørte for Cervélo-Bigla
 Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
 Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb

Resultater

Holdtidskørsel

Hold

Danske ryttere
 Trine Schmidt kørte for Team Virtu Cycling Women
 Louise Norman Hansen kørte for Team Virtu Cycling Women
 Christina Siggaard kørte for Team Virtu Cycling Women
 Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla
 Emma Norsgaard Jørgensen kørte for Cervélo-Bigla
 Amalie Dideriksen kørte for Boels-Dolmans
 Pernille Mathiesen kørte for Team Sunweb

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
Cykelløb i 2018